Забайка́льский — микрорайон в составе Октябрьского района города Улан-Удэ.

Географическое положение 
Расположен на юго-востоке Улан-Удэ у границы с Тарбагатайским районом, в 15 км от центра города, в 3 км к югу от ТЭЦ-2, в лесистых северных отрогах Цаган-Дабана, в верховьях пади Байданова ручья.

История 
Законом Республики Бурятия от 9 марта 2010 года № 1313-IV «О внесении изменений в Закон Республики Бурятия „Об установлении границ, образовании и наделении статусом муниципальных образований в Республике Бурятия“» посёлки городского типа Заречный, Сокол, посёлки Забайкальский, Исток, Солдатский, Степной, Тулунжа, посёлок при станции Мостовой исключены из числа населённых пунктов и включены в состав города Улан-Удэ.

15 июня 1967 года населённый пункт зверосовхоза был назван посёлком Забайкальский.

Население

Связь 
Работают все операторы «Большой тройки»:
 Байкалвестком, GSM 640044;
 Билайн, 3G 415151;
 МегаФон, GSM и 3G 450500;
 МТС, GSM и 3G 414444.

Оператор стационарной связи:
 Бурятский филиал ОАО «Ростелеком».

Примечания 

Населённые пункты по алфавиту
Микрорайоны Улан-Удэ
Исчезнувшие населённые пункты Тарбагатайского района
Населённые пункты, вошедшие в состав Улан-Удэ
населённые пункты, упразднённые в 2010 году